Чемпионат Нидерландов по футболу 1975—1976 является 20 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 6 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ. Всего было сыграно 306 игр и забито 866 голов (в среднем 2,83 гола за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 ПСВ также стал обладателем Кубка Нидерландов 1975—1976. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1975/1976
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1975 году
Спорт в Нидерландах в 1976 году